Sulzer kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Heinrich Sulzer
 M. Sulzer

Robotskapade auktorsförkortningar